lokva, manja akumulacija vode
 Lokva (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH
 Lokva Rogoznica, prigradsko naselje grada Omiša, Hrvatska

Vidi i:
 Lokve (razdvojba)